Die Saison 2001/02 der Oberliga Südwest war die 24. Spielzeit der Fußball-Oberliga Südwest seit ihrer Wiedereinführung im Jahr 1978 und die achte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich Borussia Neunkirchen mit vier Punkten Vorsprung auf die Amateure des 1. FSV Mainz 05.

Die Abstiegsränge belegten Eintracht Bad Kreuznach, der SV Mettlach und der SV Saar 05 Saarbrücken.

Die Aufsteiger waren der SV Weingarten aus der Verbandsliga Südwest, der FV Engers 07 aus der Rheinlandliga und der SV Röchling Völklingen aus der Verbandsliga Saar. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierten sich die Amateure des 1. FC Saarbrücken aus der Verbandsliga Saar.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Oberliga 
Die drei Vizemeister der Rheinlandliga, der TuS Jahn Argenthal, Verbandsliga Saar, die Amateure des 1. FC Saarbrücken und Verbandsliga Südwest, der SV Niederauerbach, spielten zunächst in einer Einfachrunde einen Qualifikanten aus, der anschließend auf einen Vertreter der Oberliga Südwest traf, um einen weiteren Platz in der folgenden Spielzeit zu vergeben.

In der ersten Runde setzten sich die Amateure des 1. FC Saarbrücken durch und qualifizierten sich gegen den Oberliga-Vertreter Wormatia Worms.

|}

|}

Nach den Plänen des Verbandes spielten die Saarbrücker anschließend ein Relegationsspiel auf neutralem Platz in Enkenbach gegen den Tabellen-15. der Oberliga, Wormatia Worms, um den letzten Startplatz in der Oberliga. Da dem VfR Mannheim aber die Lizenz für die Regionalliga Süd zur folgenden Spielzeit verwehrt wurde, und die somit sportlich in die Oberliga Südwest abgestiegenen Amateure des 1. FC Kaiserslautern in der Regionalliga verblieben, war der Sieg der Saarbrücker letztlich sportlich nicht von Bedeutung. Sowohl Saarbrücken als auch Worms gingen in der folgenden Saison in der Oberliga Südwest an den Start.

|}

Weblinks 
 Oberliga Südwest 2001/02 bei kicker.de

2001
Fußballsaison 2001/02